Leipziger Lerche steht für:

 Leipziger Lerche (Gebäck), ein Makronentörtchen
 Leipziger Lerche (Gericht), ein Gericht aus gebratenen Lerchen
 Leipziger Lerche (Preis), ein jährlich in Leipzig verliehener Preis
 Leipziger Lerche (Zeitschrift), eine von der HTWK Leipzig herausgegebene Zeitschrift